D113 (Bouches-du-Rhône), een departementale weg in het Franse departement Bouches-du-Rhône
 D113 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines
 D113 (Haute-Savoie), een departementale weg in het Franse departement Haute-Savoie